Лев Раков:
 Раков, Лев Владимирович (1926—2019) — советский и российский контрабасист и искусствовед, профессор кафедры виолончели и контрабаса Московской консерватории, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
 Раков, Лев Львович (1904—1970) — историк, музейный работник.